Cemitério de Santo Amaro pode referir-se a:

 Cemitério de Santo Amaro (Recife)
 Cemitério de Santo Amaro (São Paulo)

Desambiguação